iota (letter), negende letter van het Griekse alfabet.
Iota (Louisiana)
IOTA_(technologie)
IOTA (radio) (Islands on the air), begrip in het zendamateurisme.
jod, tiende letter van het Hebreeuwse alfabet.